Lo skating, o pattinato, tecnica dello sci di fondo.
Lo sport dello skateboard.